Андрієво-Іванівська сільська територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Березівському районі Одеської області, створена наказом від 11 жовтня 2019 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015–2020 років. Населення громада складає  осіб, адміністративний центр — село Андрієво-Іванівка. Перші вибори пройшли 22 грудня 2019 року.

Громада утворена в результаті об'єднання Андрієво-Іванівської, Левадівської і Скосарівської сільських рад. Таким чином до громади увійшли 7 сіл:
 Андрієво-Іванівка
 Богданівка
 Веселе
 Добриднівка
 Каховка
 Левадівка
 Скосарівка

Назва 
Напередодні десятої річниці Жовтневого перевороту Чернове перейменовано на Андрієво-Іванівку на честь А. В. Іванова (1889 – 1927) – одного з учасників встановлення більшовицької окупації в Україні, який з 1922 по 1925 рр. був головою Одеського губвиконкому. Назва сільської громади є похідною від назви села.

Село має бути перейменовано, згідно закону про декомунізацію. А разом з ним й сільська громада.

Посилання

Джерела 
 
 https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-pershi-vibori-deputativ-silskih-selishhnih-miskoi-rad-ob-iednanih-teritorialnih-gromad-i-vidpovidnih-silskih-selishhnih-miskogo-goliv-22-grudnya-2019-roku.html 
 https://decentralization.gov.ua/gromada/1655# 
 https://gromada.info/gromada/andrievo-ivanivska/ 
 https://dair.odessa.gov.ua/info/novini1/v-odeskj-oblast-triva-proces-utvorennya-otg/ 

2019 в Одеській області
Громади Березівського району
Засновані в Україні 2019